Данилю́к () — украинская фамилия. Известные носители:
 
 Данилюк, Алексей Моисеевич (1934—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Данилюк, Андрей Викторович (1958—2013) — советский и российский театральный актёр.
 Данилюк, Василий Данилович (1901—1981) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Данилюк, Владимир Александрович (род. 1947) — советский футболист.
 Данилюк, Иван Ильич (1931—1988) — украинский советский математик, академик АН УССР.
 Данилюк, Леонид Семёнович (1919—1986) — Герой Советского Союза.
 Данилюк, Николай Николаевич (1937—2021) — советский и российский государственный деятель.
 Данилюк, Руслан Николаевич (род. 1974) — белорусский футболист.
 Данилюк, Светлана Филипповна (1939—2003) — певица (меццо-сопрано).
 Данилюк, Яков Григорьевич (1864—после 1917) — член III Государственной думы от Волынской губернии, крестьянин.

См. также 
 
 
 
 Данилейко